François Perrier (1594-1649), peintre franc-comtois ;
 François Perrier (1833-1888), général et géographe français ;
 François Perrier (1922-1990), psychiatre et psychanalyste français.